Ecgfrith kan avse:

 Ecgfrith av Northumbria (645–685), kung av Deira åren 664 till 670, kung av Northumbria 670–685
 Ecgfrith av Mercia (död 796), kung av Mercia från 29 juli till december 796